Марк Порций Катон () — римские политические деятели: Марк Порций Катон Цензор (234—149 до н. э.) — консул 195 года до н. э., цензор 184 года до н. э., писатель;
 Марк Порций Катон Лициниан (ум. 152 до н. э.) — претор около 152 года до н. э., сын Катона Цензора от первого брака;
 Марк Порций Катон (ум. 118 до н. э.) — консул 118 года до н. э., сын Катона Лициниана;
 Марк Порций Катон (II—I вв. до н. э.) — претор в неустановленном году, сын предыдущего.
 Марк Порций Катон Салониан (154 до н. э. — ?) — претор (дата неизвестна), сын Катона Цензора от второго брака;
 Марк Порций Катон Салониан Младший (ум. между 95 и 91 до н. э.) — предположительно народный трибун 99 года до н. э., сын Катона Салониана;
 Марк Порций Катон Утический (95—46 до н. э.) — претор 54 года до н. э., сын Катона Салониана Младшего;
 Марк Порций Катон (69/66 — 42 до н. э.) — предположительно префект в 42 году до н. э., сын Катона Младшего;
 Марк Порций Катон (ум. 38) — консул-суффект 36 года